OAD est un sigle qui fait notamment référence à :
 Outil d'aide à la décision.
 Original animation DVD, ou DVD d'animation original.